Дриен () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Дриене проживало 783 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 756 человек (96,55 %)
 Хорваты — 5 человек (0,63 %)
 Югославы — 6 человек (0,76 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 16 человек (2,04 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской